Sistema de Informações Hospitalares

Pessoas
Wilhelm His
Wilhelm His, Jr.

Desambiguação